

Localidades 
 Venon, comuna francesa localizada no departamento de Eure;
 Venon, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Uzay-le-Venon, comuna francesa localizada no departamento de Cher.

Veja também 
 Venom